Segunda División Profesional hace referencia a varios torneos de fútbol de segunda división:

Segunda División Profesional de Chile
Segunda División Profesional de Uruguay